Sirba bzw. Sîrba steht für:

 Sirba (Fluss), Nebenfluss des Niger in den Staaten Burkina Faso und Niger
 Sîrba, Volkstanz in Rumänien und der Republik Moldau
 Paul David Sirba (1960–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Duluth